Ама́нда Джейн А́ббингтон (, урожд. Смит, ;, род. 28 февраля 1974, Лондон) — британская актриса.

Биография и карьера 
Аманда Джейн Смит родилась в феврале 1974 года.

Дебютировала в кино в 1996 году, сыграв роль водителя в фильме «Законопроект: Цель». Также Аббингтон известна ролями в таких фильмах и телесериалах, как «Долг» (2003, роль Стейси Росс), «» (2007, роль Шивон), «» (2007, роль Сары) и «Призраки» (2011, роль Трейси). В 2014 году появилась в третьем сезоне телесериала «Шерлок» в роли Мэри, жены доктора Ватсона, которого в свою очередь сыграл её фактический муж Мартин Фримен. Всего она снялась в полусотне фильмов и телесериалов.

Личная жизнь 
С 2000 года Аббингтон состояла в фактическом браке с актёром Мартином Фриманом (род. 1971). У пары есть двое детей — сын Джо Фриман (род. 2005) и дочь Грэйс Фриман (род. 2009). 22 декабря 2016 года пара сообщила о расставании и они развелись.

В декабре 2012 года Аббингтон перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли груди.

Фильмография

Примечания 

Киноактрисы Великобритании